

Persone
 Brad Turcotte – cantante, bassista, chitarrista e tastierista canadese
 David Turcotte – ex cestista canadese
 Jean-Claude Turcotte – cardinale e arcivescovo cattolico canadese
 Mathieu Turcotte – pattinatore di short track canadese

Altro
 Classificazione di Child-Turcotte-Pugh – sistema di punteggio utilizzato per valutare la gravità delle epatopatie croniche